Raliul Dakar 2012 a fost cea de-a 33-a ediție a evenimentului. A fost organizat în America de Sud pentru a patra oară la rând.

Până la 17 martie 2011, președintele argentinian a anunțat că începutul va fi în Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, prima etapă se va încheia în Bahia Blanca și ulterior se vor traversa provinciile de La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja și Catamarca cunoscute cel mai bine prin dunele din Fiambala după trecerea in Chile, Raliul se va încheia în Peru.

La data de 9 ianuarie 2011, presa peruană a anunțat că Peru va găzdui trei etape finale din Raliul Dakar 2012, cu Lima, capitala Peru, ce va gazdui ceremonia de premiere. Anunțul oficial a avut loc în 18 februarie în Paris.

Accidente fatale
Aproape de sfârșitul primei etape, motociciclistul, Jorge Andrés Boero a murit în urma unui accident. A fost cel de-al 21-lea deces din istoria raliului. În timpul etapei 2, doi argentinieni, tată și fiu, și-au pierdut viața într-un accident aviatic pe când urmăreau raliul-raid în provincia Buenos Aires.

Etape

Rezultate etape

Motociclete

ATV

Automobile

Autocamioane

Referințe

Legături externe
 Official site

Raliul Dakar
Raliul Dakar
Raliul Dakar
Raliul Dakar
Raliul Dakar